Aleksandr Ivanovič Ėrtel' (1855-1908) – romanziere russo
 Allen E. Ertel (1937-2015) – politico statunitense
 Janet Ertel, nata Janet Buschmann (1913-1988) – cantante statunitense
 Jean Paul Ertel (1865-1933) – compositore tedesco
 Julie Ertel, nome coniugale di Julie Swail (1972) – pallanuotista e triatleta statunitense
 Mark Ertel (1919-2010) – cestista statunitense